Орму́з (искаж. «Ахура-Мазда») — арабское торговое государство XIV—XVII веков на берегу Ормузского пролива. Контролировало невольничие рынки африканского побережья и морской торговый путь из Египта в Индию. Столицей был город Ормуз на одноимённом острове, поблизости современного Бендер-Аббаса. В 1507 году покорено португальцами под предводительством Албукерки. Значительную часть населения составляли мандеи. В 1622 году португальцы были вытеснены с острова шахом Аббасом I при содействии английского флота.

См. также 
 Хормозган — современная иранская провинция, название которой образовано от острова Ормуз
 Португало-персидская война

Бывшие колонии Португалии
История Омана
История Ирана
Персидский залив
Государства в истории Бахрейна